Ecologia, também chamada ecologia científica: especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos.
Ecologia política: o estudo das relações entre fatores políticos, econômicos e sociais com questões ambientais.
Ecologia social (Desambiguação)
Ou ainda:
Globo Ecologia

Localidades

Ecologia (Seropédica)
Vila Ecologia

Desambiguação